Andrés Lamas puede referirse a:

 Andrés Lamas (1817-1891), político y escritor uruguayo.
 Andrés Lamas Bervejillo (1984-), futbolista uruguayo.